Френдшип:

 Френдшип — город в округе Хот-Спринг, штат Арканзас, США.
 Френдшип — тауншип в округе Йеллоу-Медисин, Миннесота, США.
 «Френдшип-7» — полёт Джона Гленна на корабле «Меркурий»; первый орбитальный космический полёт в истории США.